Wassili Sujew (russisch ) ist der Name folgender Personen:

* Wassili Fjodorowitsch Sujew (1754–1794), russischer Naturwissenschaftler und Forschungsreisender 
 Wassili Iwanowitsch Sujew (1870–~1917), russischer Miniaturenmaler